Понятието славей може да се отнася за:
 Северен славей – пойна птица
 Южен славей – пойна птица
 Славей, българско мъжко име
 Славей планина, планина в западната част на Република Македония
 Славей, село в Република Македония
 Славей, български певчески квартет за народни песни.